В 1997 году розыгрыш Кубка России по футболу среди женщин состоялся по схеме 1996 года.

На предварительном этапе команды были разбиты на группы, в которых разыгрывалось 6 мест в 1/4 финала. ЦСК ВВС (Самара) и «Энергия» (Воронеж) как финалисты прошлогоднего розыгрыша были освобождены от отборочных игр.

Отборочные туры

Отборочный тур в Краснодаре

Отборочный тур в Кисловодске

Отборочный тур в Чебоксарах

Матчи отборочных туров

Турнирная сетка 
{{Турнир32 с пропусками
| RD1 = 1/16 финала
| RD2 = 1/8 финала
| RD3 = Четвертьфиналы
| RD4 = Полуфиналы
| RD5 = Финал

| 16F1
| RD1-team01=Текстильщик
| RD1-score01=3/1
| RD1-team02=Русь-Чертаново
| RD1-score02=3/0

| 16F2
| RD1-team03=Волжанка
| RD1-score03=
| RD1-team04=1 место в Чебоксарах
| RD1-score04=

| 16F3
| RD1-team05=
| RD1-score05=
| RD1-team06=
| RD1-score06=

| 16F4
| RD1-team07=
| RD1-score07=
| RD1-team08=
| RD1-score08=

| 16F5
| RD1-team09=
| RD1-score09=
| RD1-team10=
| RD1-score10=

| 16F6
| RD1-team11=
| RD1-score11=
| RD1-team12=
| RD1-score12=

| 16F7
| RD1-team13=
| RD1-score13=
| RD1-team14=
| RD1-score14=

| 16F8
| RD1-team15=
| RD1-score15=
| RD1-team16=
| RD1-score16=

| 16F9
| RD1-team17=
| RD1-score17=
| RD1-team18=
| RD1-score18=

| 16F10
| RD1-team19=
| RD1-score19=
| RD1-team20=
| RD1-score20=

| 16F11
| RD1-team21=
| RD1-score21=
| RD1-team22=
| RD1-score22=

| 16F12
| RD1-team23=
| RD1-score23=
| RD1-team24=
| RD1-score24=

| 16F13
| RD1-team25=
| RD1-score25=
| RD1-team26=
| RD1-score26=

| 16F14
| RD1-team27=
| RD1-score27=
| RD1-team28=
| RD1-score28=

| 16F15
| RD1-team29=
| RD1-score29=
| RD1-team30=
| RD1-score30=

| 16F16
| RD1-team31=
| RD1-score31=
| RD1-team32=
| RD1-score32=

| 8F1
| RD2-team01=Текстильщик
| RD2-score01=0:0
| RD2-team02=Волжанка
| RD2-score02=+:-

| 8F2
| RD2-team03=
| RD2-score03=
| RD2-team04=
| RD2-score04=

| 8F3
| RD2-team05=Калужанка
| RD2-score05=2:3
| RD2-team06=Чертаново-СКИФ
| RD2-score06=1:2

| 8F4
| RD2-team07=Лада
| RD2-score07=
| RD2-team08=1 место в Краснодаре
| RD2-score08=

| 8F5
| RD2-team09='''Рязань-ВДВ
| RD2-score09=
| RD2-team10=1 место в Кисловодске
| RD2-score10=

| 8F6
| RD2-team11=
| RD2-score11=
| RD2-team12=
| RD2-score12=

| 8F7
| RD2-team13=Кубаночка
| RD2-score13=
| RD2-team14=2 место в Краснодаре
| RD2-score14=

| 8F8
| RD2-team15=КМВ
| RD2-score15=
| RD2-team16=2 место в Кисловодске
| RD2-score16=

| 4F1
| RD3-team01=Волжанка
| RD3-score01=0
| RD3-team02=Энергия
| RD3-score02=1

| 4F2
| RD3-team03='''Чертаново-СКИФ
| RD3-score03=+
| RD3-team04=Лада
| RD3-score04=-

| 4F3
| RD3-team05=Рязань-ВДВ
| RD3-score05=1
| RD3-team06=ЦСК ВВС
| RD3-score06=0

| 4F4
| RD3-team07=Кубаночка
| RD3-score07=2
| RD3-team08=КМВ
| RD3-score08=0

| 2F1
| RD4-team01='''Энергия
| RD4-score01=6:0
| RD4-team02=Чертаново-СКИФ
| RD4-score02=0:3

| 2F2
| RD4-team03=Рязань-ВДВ
| RD4-score03=1:1
| RD4-team04=Кубаночка
| RD4-score04=1:2

| F
| RD5-team01= Энергия
| RD5-score01=1:1
| RD5-team02=''Рязань-ВДВ
| RD5-score02=0:2
}}

Матчи

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры турнира

Ссылки 
 РФС
 Womenfootball
 RSSSF

Кубок России по футболу среди женщин
1997 год в женском футболе
Футбол в России в 1997 году